Villarramiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarramiel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villarramiel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar